Uson steht für:

 Uson (Masbate), philippinische Stadtgemeinde
 Uson (Vulkan), Vulkan auf Kamtschatka